La saison 2002-2003 du Montpellier Hérault Sport Club a vu le club évoluer en Ligue 1 pour la deuxième saison consécutive.

Après avoir très longtemps navigué entre la  et la  et changé d'entraineur, les palladins vont terminer à une inespérée  du championnat synonyme de maintien dans l'élite.

Éliminé en Coupe de France et en Coupe de la Ligue dès l'entrée en lice dans ses compétitions, le club aura consacré l'ensemble de sa saison au maintien en Ligue 1.

Déroulement de la saison 

Cette saison est marquée par l'arrivée aux commandes de la Ligue de Frédéric Thiriez ce qui va entrainer de profond changement dans le paysage du football professionnel français. Le changement de nom de la première division et son passage à 20 clubs ne sont que des petits exemples des changements imposés par la Ligue qui clame désormais haut et fort son indépendance vis-à-vis de la Fédération française de football.

Pour le Montpellier HSC cette saison est un vrai chemin de croix, l'équipe n'arrivant pas à quitter les quatre dernières places du début de la saison à la . Malgré le coup du changement d'entraineur, classique dans ce genre de situation, Louis Nicollin voit son club se diriger tout droit vers la Ligue 2. De plus que Gérard Bernardet au soir de la  et d'une défaite face à l'AC Ajaccio annonce que si son équipe rattrape les huit points de retard qu'ils ont sur le  relégable, il ralliera Lourdes à vélo.

Faut-il croire que Bernadette Soubirous l'ai entendu ? Puisque l'équipe enchaine alors les victoires et sort de la zone rouge pour ne plus y retourner et même obtenir mathématiquement le maintien à une journée de la fin de la saison face à l'Olympique lyonnais (1-1) qui sera sacré champion lors de la même soirée.

Joueurs et staff

Effectif

Transferts

Rencontres de la saison

Matchs amicaux

Ligue 1

Coupe de France

Coupe de la Ligue

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Autres statistiques 

Buts
 Premier but de la saison :  Franck Silvestre contre le Stade rennais lors de la  de championnat
 Premier doublé :  Valery Mezague contre le RC Strasbourg lors de la  de championnat
 Plus grande marge : 4 buts (marge négative) 0-4 face au RC Lens lors de la  de championnat
 Plus grand nombre de buts dans une rencontre : 8 buts 3-5 face à l'Amiens SC lors des 1/32 de finale de la coupe de France

Discipline

 Premier carton jaune :  Nenad Dzodic contre l'AJ Auxerre lors de la  de championnat
 Premier carton rouge :  Habib Bamogo contre l'AJ Auxerre lors de la  de championnat
 Plus grand nombre de cartons dans un match : 6  contre l'Olympique lyonnais et   contre le Paris SG

Affluences
 Meilleure affluence : 
 En championnat : 26 096 spectateurs contre l'Olympique de Marseille, 
 Plus mauvaise affluence : 
 En championnat : 8 242 spectateurs contre l'EA Guingamp,

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 Site officiel du MHSC 2002-2003 
 Le MHSC sur le site de la LFP
 Le MHSC 2002-2003 sur footballdatabase.eu

Saison du Montpellier Hérault Sport Club
Montpellier